41 Daphne, in italiano anche 41 Dafne, è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1856, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,2754175, inclinata di 15,79210° rispetto all'eclittica. Questo corpo, dalla superficie molto scura, è presumibilmente composto da condriti carbonacee primitive.

Daphne fu scoperto da Hermann Mayer Salomon Goldschmidt il 22 maggio 1856 all'osservatorio astronomico di Parigi. Urbain Le Verrier, direttore dell'osservatorio, lo battezzò così in onore di Dafne, la ninfa della mitologia greca che fu trasformata in un albero di alloro.

Sono state osservate tre occultazioni stellari di Daphne (tutte negli anni novanta).

Le sue curve di luce suggeriscono un asteroide di forma irregolare.

L'asteroide ha un satellite denominato al momento della sua scoperta S/2008 (41) 1  e in data 6 marzo 2019 denominato definitivamente come Peneius .

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1856
Daphne
Daphne